Dies ist eine Liste der Städte in Paraguay.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Paraguay ist Asunción mit einer Einwohnerzahl von 2.250.900 (Stand 1. Juni 2017). Damit konzentriert sich ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 11. Juli 1982, 26. August 1992 und 28. August 2002 sowie eine Berechnung für den 1. Juni 2017. Aufgeführt ist auch das Departamento, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geografische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Paraguay Dirección General de Estadísticas
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Paraguays

!
Paraguay